Торральба-де-Рибота () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 32,5 км². Население — 198 человек (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Феликс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Сарагосы